Gutgläubigkeit ist:
 ein Rechtsbegriff aus der Rechtswissenschaft, siehe Guter Glaube
 ein Synonym für Naivität

Siehe auch: